Каву́н:

 Кавун (рід) (Citrullus) — рід квіткових рослин родини Гарбузових (Cucurbitaceae), що нараховує 5-7 видів. Представники роду в дикому стані ростуть в Африці та Західній Азії.
 Кавун (Citrullus vulgaris) — баштанна культура роду Кавун родини Гарбузових.

Прізвище 

Кавун — українське прізвище. Станом на березень 2023 року в Україні зареєстровано 2662 носії; найбільше — на Поділлі.

Відомі носії:
 Кавун Андрій Олегович ( 1969) — російський кінорежисер, сценарист.
 Кавун Василь Омелянович (1899 — після 1926) — хорунжий Окремої старшинської сотні 2-ої Волинської стрілецької дивізії.
 Кавун Вероніка Олексіївна (* 1985) — українська поетеса. Членкиня Національкої спілки письменників України.
 Кавун Віктор Миколайович (* 1954) — український співак, педагог. Заслужений артист України.
 Кавун Василь Михайлович (1928—2009) — Народний депутат України 2-го скликання. Герой Соціалістичної Праці, кандидат сільськогосподарських наук.
 Кавун Іван (1925—2001) — французький живописець, графік і скульптор українського походження.
 Кавун Максим Едуардович (* 1978) — український історик, культуролог, публіцист, краєзнавець.
 Кавун Сергій Віталійович (* 1973) — доктор технічних наук, доктор філософії, професор.
 Кавун Сидір (1896 — після 1920) — чотовий 2-ї Волинської стрілецької дивізії.

Див. також 
 Кавуни

Примітки

Джерела 
 Імена Самостійної України
Українські прізвища